Bill Orban ist der Name folgender Personen:
* Bill Orban (Sportwissenschaftler) (William Robert Orban; 1921–2003), kanadischer Sportwissenschaftler
 Bill Orban (Eishockeyspieler) (William Terrence Orban; * 1944), kanadischer Eishockeyspieler